Osoby o tym nazwisku:
 Roman Steblecki – polski hokeista, olimpijczyk
 Sebastian Steblecki – polski piłkarz
 Stefan Steblecki – polski wojskowy